Rastosuchus is een geslacht van uitgestorven stereospondyle temnospondyle Batrachomorpha (basale 'amfibieën') binnen de familie Rhinesuchidae. Het bevat als enige soort Rastosuchus hammeri, gevonden in de Rio do Rasto-formatie uit het Perm van Brazilië.

Geschiedenis van de studie 
De soortnaam Rastosuchus hammeri werd al in 1980 gebruikt en daarna in verschillende andere gevallen maar omdat geen van deze gebruiken de soortnaam formaliseerde via een formele beschrijving, werd de naam beschouwd als een nomen nudum totdat formeel beschreven door Dias et al. (2020). Een deel van het materiaal werd ook eerder genoemd zonder nomenclatuurtoewijzing. Een gedeeltelijke beschrijving van een bijna complete schedel die nu aan dit taxon is toegewezen, werd gepresenteerd door Barberena & Dias (1998), en de fylogenetische positie (als de Serra do Cadeado 'kortsnuitige rhinesuchide') werd beoordeeld door Eltink et al. (2016). Het holotype bestaat uit een paar onderkaken omdat dit het eerste materiaal was dat informeel met de naam werd geassocieerd. De geslachtsnaam verwijst naar de Rio do Rasto-formatie, met het gemeenschappelijke achtervoegsel -suchus voor 'krokodil'. De soortaanduiding eert William R. Hammer, die vooral bekend is vanwege zijn werk aan fossiele tetrapoden uit Gondwana.

Anatomie 
Naast het holotype en de eerder beschreven complete schedel, omvat aanvullend materiaal fragmentarische onderkaken en een gedeeltelijk postcraniaal skelet inclusief de schoudergordel, achterpoot, wervels en ribben. Specimen werden verzameld op verschillende plaatsen en over een aantal jaren. Op basis van het holotype wordt Rastosuchus hammeri gediagnosticeerd door vele kenmerken, zoals de aanwezigheid van grote tanden op alle drie de coronoïde botten, in plaats van dentikels zoals bij andere rhinesuchiden; een korte symphysis en verschillende contacten tussen verschillende mandibulaire botten.

Fylogenetische positie 
Hieronder is de topologie teruggevonden door Eltink et al. (2016):

Uitgestorven amfibieën